Slovo městiště nebo Městiště má více významů: 
 městiště (území města) – místo, kde stálo nebo stojí město 
 městiště Sekanka, archeologické naleziště na území obce Hradištko v okrese Praha-západ
 městiště Kolová, archeologické naleziště na území obce Libavské Údolí v okrese Sokolov, viz Kager
 pozemek, půda, případně volný prostor či staveniště, resp. místo, kde něco je nebo kde se něco děje (ve staročeštině)
 městská parcela 
 celní městiště, celnice, stanoviště pro výběr akcízu nebo jiných poplatků
 Městiště (německy Dorrstadt), vesnice na katastrálním území Městiště u Děpoltic, část městyse Dešenice v okrese Klatovy

Reference